Die 1. Amateurliga Südbaden 1971/72 war die 22. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Rastatt. In der Relegation zur Regionalliga Süd mussten die Rastatter gegen den SV Waldhof Mannheim, FC Singen 04 und SSV Ulm spielen und erreichten dort nur den 4. Platz. Der Kehler FV, der SV Bühlertal und der VfR Rheinfelden waren alle punktgleich, daher mussten die zwei möglichen Absteiger in einer einfachen Abstiegsrunde entschieden werden. Die Kehler hatten am Ende die Nase vorn, Bühlertal und Rheinfelden mussten absteigen. Als Aufsteiger für die folgende Saison waren Alemannia Zähringen und der FV Ötigheim.

Für Südbaden nahm der Lahrer FV an der deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1972 teil, schied dort im Viertelfinale gegen den Vertreter Hessens FSV Frankfurt aus.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd

Abstiegsrunde zur 2. Amateurliga

Einzelnachweise 

1971
Fußballsaison 1971/72